Андрей Николаевич Тю́рин (24 февраля 1940, Москва — 27 октября 2002, там же) — советский и российский математик, один из крупнейших специалистов по алгебраической геометрии, доктор физико-математических наук (1972), член Правления Московского математического общества, член-корреспондент Российской академии наук (1997).

Биография 
Окончил механико-математический факультет МГУ. Ученик И. Р. Шафаревича.

Научный сотрудник отдела алгебры Математического института им. В. А. Стеклова (1962—2002).

Основные труды в области комплексной алгебраической геометрии, теории векторных расслоений, проективных структур на многообразиях, гладких инвариантов алгебраических поверхностей и четырёхмерных многообразий, калибровочной теории поля, зеркальной симметрии, симплектической и дифференциальной геометрии.

Похоронен в Москве на Введенском кладбище (21 уч.).

Память 
В сентябре 2007 года в Математическом институте им. В. А. Стеклова прошла международная конференция «Geometry and Quantization», посвящённая памяти А. Н. Тюрина, а в феврале 2010 — международная конференция «Algebraic Geometry: Methods, Relations, and Applications», посвящённая 70-летию со дня рождения А. Н. Тюрина.

Семья 
Старшая сестра — математик Галина Николаевна Тюрина (1938—1970).

 Был женат первым браком на Наталье Дмитриевне Светловой (впоследствии Солженицыной):
 Сын Дмитрий (1962—1994), от него внучка.

 Вторая жена — Софья Абрамовна Тюрина (род. 1941). Дети:
 Николай Андреевич (математик, доктор физико-математических наук),
 Юлия Андреевна (PhD, GIT),
 Галина Андреевна (кандидат исторических наук),
 Ольга Андреевна (физик, кандидат физико-математических наук).

Примечания

Ссылки 
 Общероссийский математический портал
 Андрей Николаевич Тюрин (некролог). Матем. заметки, 2002
 Андрей Николаевич Тюрин (некролог). УМН, 2003
 Предисловие к сборнику статей, посвящённого памяти А. Н. Тюрина. Тр. МИАН, 2004
 Выступление И. Р. Шафаревича на заседании, посвященном 75-летию МИАН, 5 июня 2009 г. (видео)
 
 Биография на сайте МИАН

Математики России
Математики СССР
Сотрудники МИАН
Алгебраические геометры
Математики по алфавиту
Математики XX века
Окружение Солженицына
Похороненные на Введенском кладбище